Лазаревський — прізвище.
 Лазаревський Борис Олександрович (1871—1936) — український письменник.
 Лазаревський Василь Матвійович (1817—1890) — перекладач, белетрист, брат Олександра Лазаревського.
 Лазаревський Владе (1983) — македонський футболіст, захисник.
 Лазаревський Гліб Олександрович (1877—1949) — український літературознавець,
 Лазаревський Михайло Анатолійович (1896—1971) — радянський вчений в області ампелографії,
 Лазаревський Михайло Матвійович (1818—1867) — близький товариш Тараса Шевченка,
 Лазаревський Олександр Матвійович (1834—1902) — український історик та генеалог,
 Лазаревський Олександр Олександрович (1948—2009) — український культурний діяч в Росії.

Див. також 
 Лазаревська
 Лазаревські
 Лазаревський етнографічний музей

Українські прізвища